Kristian Kristoffersen (ur. 12 czerwca 1988 roku) – grenlandzki biathlonista.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia 
 

Grenlandzcy biathloniści
Urodzeni w 1988